Papp Attila (1944–2002) erdélyi magyar költő, folklorista
 Papp Attila (1988–) magyar színművész

Személynév-egyértelműsítő lapok